Gawri’el Holtzberg
 Gawri’el Kohen

Zobacz też 
 Gabriel